Oliver Burkhard (* 1972 in Frankfurt am Main) ist Arbeitsdirektor und Vorstand Personal der thyssenkrupp AG.

Ausbildung 
Nach seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (1988–1991), war Oliver Burkhard von 1991 bis 1997 in der Abteilung Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden tätig. Von 1993 bis 1998 studierte er zudem berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Mainz.

Leben und beruflicher Werdegang 
1997 wechselte Oliver Burkhard zur IG Metall, bei der er unter anderem Politischer Sekretär beim Bundesvorstand der Gewerkschaft war. Von 2002 bis 2004 war er Bezirkssekretär/Tarifsekretär bei der Bezirksleitung der IG Metall in Nordrhein-Westfalen, ehe er 2005 als Funktionsbereichsleiter Tarifpolitik wieder zum Bundesvorstand der IG Metall kam. Ende 2007 wurde Oliver Burkhard jüngster Bezirksleiter der IG Metall in Nordrhein-Westfalen. 2010 schlossen die Tarifpartner in Nordrhein-Westfalen den mit dem Tarifvertrag "Zukunft in Arbeit" den ersten Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie nach der Finanzkrise ab. Dieser wurde anschließend als Pilotabschluss für das ganze Bundesgebiet übernommen.

Seit 2013 ist er Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektor der thyssenkrupp AG.

In dieser Funktion verantwortet er unternehmensweit die Bereiche Personal, Legal & Compliance, IT sowie die Steuerung der Service-Gesellschaften.

Burkhard ist zudem für die Regionen Deutschsprachiger Raum, Mittlerer Osten und Afrika, Süd-Amerika und Indien zuständig, zudem berichten die Segmente Bearings, Forged Technologies und Marine Systems an ihn.

Oliver Burkhard war Mitglied der Kommission „Arbeit der Zukunft“. Er ist Mitglied des Aufsichtsrates der European School of Management and Technology, Mitglied des Vorstands der Deutschen Gesellschaft für Personalführung und Mitglied des Erweiterten Präsidiums des Sozialdemokratischen Wirtschaftsforums.

Privates 
Burkhard ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Einzelnachweise 

Person (ThyssenKrupp)
IG-Metall-Funktionär
Deutscher
Geboren 1972
Mann